Brännberg är ett svenskt efternamn, som även använts som soldatnamn. Den 31 december 2013 fanns 69 personer med efternamnet Brännberg i Sverige. Namnet bärs av bland andra:

 Carl Brännberg (1884–1962), ombudsman och politiker
 Conny Brännberg (född 1956), politiker
 Johan Brännberg (född 1987), handbollsspelare

Källor 

Svenska efternamn
Soldatnamn